Лещихино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лещихино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Лещихино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.